CNP poate fi:

 Cod numeric personal
 Comisia Națională de Prognoză
 Casa Națională de Pensii